Па́вел Алексе́евич Ку́рочкин (, дер. Горнево Смоленской губернии — , Москва) — советский военачальник, видный полководец Великой Отечественной войны, генерал армии (08.05.1959), Герой Советского Союза (29.06.1945). Профессор (1962).

Молодость, гражданская война 
Родился в деревне Горнево (ныне Вяземский район Смоленской области). Работал с 13 лет посыльным в кондитерской, затем рабочим в паровозоремонтных мастерских. Во время революционных событий 1917 года состоял в рабочей дружине в Петрограде, с которой участвовал в охране порядка на митингах большевиков и по его собственным словам, огромное влияние на него оказала речь В. И. Ленина с балкона дворца Кшесинской на митинге 4 июля 1917 года, в охране которого он также участвовал. В октябре 1917 года в Петрограде вступил в Красную гвардию и принимал участие в Октябрьской революции, а затем в боях против войск Керенского — Краснова у Гатчины.

В Красной Армии с августа 1918 года. Участник Гражданской войны в России. Служил красноармейцем роты связи 2-й особой стрелковой бригады в Петрограде, с которой участвовал в боях на Архангельском направлении. В августе 1919 года его направили на учёбу и в 1920 году он окончил 2-е Петроградские кавалерийские курсы комсостава. Во время учёбы в составе сводных отрядов курсантов принимал участие в обороне Петрограда от войск генерала Н. Н. Юденича в 1919 году. С сентября 1920 года командовал эскадроном 18-го кавалерийского полка Запасной армии Республики, с декабря 1920 года — эскадроном 1-го кавалерийского полка 56-й Московской стрелковой дивизии. С февраля по июль 1921 года участвовал в подавлении Тамбовского восстания.

В межвоенный период 
В 1923 году окончил Высшую кавалерийскую школу РККА. С октября 1923 — командир эскадрона дивизионной школы 2-й кавалерийской дивизии, с С мая 1924 года временно исполнял должность начальника этой школы. С июня 1924 служил в 12-м Саратовском кавалерийском полку начальником полковой школы и командиром полка. С января 1925 года — начальник штаба и помощник командира 30-го Саратовского кавалерийского полка. В августе-сентябре 1925 и в августе-сентябре 1926 года направлялся на Северный Кавказ для борьбы с бандитскими формированиями в Чечне и в Дагестане. В сентябре 1929 года был направлен на учёбу в академию.

Окончил Военную академию РККА имени М. В. Фрунзе (1932) и адъюнктуру при ней (1934). С апреля 1934 — старший руководитель кафедры конницы Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе. С июня 1934 — начальник штаба, с февраля 1935 — командир и военком 1-й отдельной особой кавалерийской бригады имени И. В. Сталина. После переформирования бригады в Особую кавалерийскую дивизию имени И. В. Сталина продолжил ею командовать. С ноября 1936 года находился в распоряжении Управления по командному и начальствующему составу РККА. В феврале 1937 года был направлен на учёбу в Академию Генерального штаба РККА, где учился на ставшем позднее знаменитым «маршальском курсе» (на нём учились 4 будущих Маршалов Советского Союза, 6 генералов армии, 8 генерал-полковников, 1 адмирал). Однако уже через год получил новое назначение и далее учился только краткими периодами.

С января 1938 — начальник учебного отдела кавалерийских курсов РККА имени С. М. Буденного. С июня 1939 — начальник штаба 2-го кавалерийского корпуса. В сентябре 1939 года принимал участие в походе РККА в Западную Украину. Во время этих событий был членом делегации по переговорам с польским командованием о сдаче города Львова польскими войсками. С октября 1939 года — начальник штаба 1-й армейской группы войск Украинского военного округа.

В декабре 1939 года назначен командиром 28-го стрелкового корпуса. Во главе корпуса участвовал в советско-финской войне. В начале марта 1940 года корпус по льду перешёл Финский залив и перерезал коммуникации группировки финских войск под Выборгом.

С апреля 1940 года — командующий 1-й армейской группой войск Забайкальского военного округа. В этом же году окончил Академию Генерального штаба, ему был выдан диплом об окончании академии. С июня 1940 — командующий 17-й армией Забайкальского военного округа, а с января 1941 — командующий войсками этого округа. 19 июня 1941 года назначен командующим войсками Орловского военного округа.

Великая Отечественная война 

Участник Великой Отечественной войны. С первых дней войны в Орловском округе формировалась 20-я армия. 5 июля 1941 года был назначен командующим этой армией и во главе её прибыл на Западный фронт. 20-я армия была усилена 5-м механизированным корпусом (2 танковые дивизии), а чуть позднее — 7-м механизированным корпусом и сразу после выгрузки из эшелонов приняла участие в Лепельском контрударе. Несмотря на то, что армия с приданными мехкорпусами имела на вооружении около 1500 танков, в том числе новейшие танки Т-34 и КВ, спешно начатый практически без подготовки и даже без полного сосредоточения предназначенных для наступления войск контрудар закончился поражением, а мехкорпуса принуждены были отступить с большими потерями.

10 июля началось Смоленское оборонительное сражение. Наступавшие немецкие войска уже 16 июля прорвались к Смоленску. 20-я армия оказалась в оперативном окружении. Под давлением противника 20-я армия оставила Оршу (16 июля) и отошла к Смоленску, однако продолжала сражаться как единый организм. 28 июля общее руководство над окруженными войсками в районе Смоленска (16-й и 20-й армиями) было возложено на П. А. Курочкина, который сумел организовать выход из окружения основных сил обеих армий (см. Смоленское сражение).

После выхода из окружения 8 августа генерал Курочкин отозван в Москву и назначен командующим 43-й армией Резервного фронта. Однако вскоре, в том же августе 1941 года направлен Представителем Ставки ВГК на Северо-Западный фронт, который понёс большие потери в результате контрудара под Старой Руссой, 23 августа 1941 года сменил П. П. Собенникова на посту командующего фронтом.

Оставался командующим Северо-Западным фронтом до октября 1942 года. Участвовал в битве за Ленинград, Торопецко-Холмской операции. В ходе первой Демянской операции к концу февраля 1942 года демянская группировка немецких войск в составе 6 дивизий в районе Демянска была окружена. Всю весну и лето 1942 года войска фронта вели упорные бои, но к 5 мая 1942 года немецкое командование сумело восстановить связь с окружённой демянской группировкой. Повторные попытки окружить немецкие войска под Демянском летом и осенью 1942 года не удались. Поэтому в октябре 1942 года П. А. Курочкин был понижен в должности до заместителя командующего Северо-Западным фронтом.

В ноябре 1942 года ещё раз понижен в должности до командующего 11-й армией Северо-Западного фронта. В марте 1943 года назначен командующим 34-й армией, с которой участвовал в Старорусской операции.

В июне-ноябре 1943 года вновь был командующим Северо-Западным фронтом, 27 августа 1943 года получил звание генерал-полковника. С декабря 1943 года — заместитель командующего 1-м Украинским фронтом.

24 февраля 1944 года назначен командующим 2-м Белорусским фронтом. Спланировал и провёл Полесскую наступательную операцию, в которой войска фронта окружили немецкую группировку в Ковеле, но уничтожить её не смогли. Вскоре противник деблокировал свои войска в Ковеле. После этой неудачи фронт 5 апреля 1944 года был расформирован.

С 15 апреля 1944 года и до конца войны — командующий 60-й армией 1-го Украинского фронта (в начале апреля 1945 года армия передана на 4-й Украинский фронт), которая принимала участие в Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской, Верхнесилезской, Моравска-Остравской и Пражской операциях. Войска армии отличились в боях за Колтовский коридор и при овладении городами Тернополь, Львов, Дембица, Краков, Катовице, Нейссе, Бискау, Моравска-Острава и другими. За умелое руководство армией и проявленные при этом решительность и мужество П. А. Курочкину присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны 
С июля 1945 года — командующий войсками Кубанского военного округа. С июля 1946 года — заместитель главнокомандующего советскими войсками и главноначальствующего советской военной администрацией в Германии. С мая 1947 года — помощник главнокомандующего войсками Дальнего Востока по боевой подготовке.

С февраля 1951 года — заместитель начальника Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. С мая 1954 года — начальник Военной академии имени Фрунзе, профессор (1962). С апреля 1968 года — представитель главного командования Объединённых вооруженных сил государств — участников Варшавского договора в ГДР. С сентября 1970 года — в Группе генеральных инспекторов МО СССР.

Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва (1946—1950).

Умер 28 декабря 1989 года в Москве, оставался последним живущим командующим войсками фронтов в годы Великой Отечественной войны.

Воинские звания в РККА 
 комбриг (26.11.1935)
 комдив (4.11.1939)
 генерал-лейтенант (4.06.1940)
 генерал-полковник (27.08.1943)
 генерал армии (8.05.1959)

Награды 

 Герой Советского Союза (29.06.1945)
 шесть орденов Ленина (7.04.1940; 21.02.1945; 29.06.1945; 18.11.1960; 18.11.1980; 18.11.1985)
 орден Октябрьской Революции (19.11.1970)
 четыре ордена Красного Знамени (27.07.1941; 3.11.1944; 24.06.1948; 22.02.1968)
 орден Суворова 1-й степени (25.08.1944)
 два ордена Кутузова 1-й степени (10.01.1944; 6.04.1945)
 орден Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985)
 орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени (30.04.1975)
 орден «Знак Почёта» (14.05.1936) — «за организацию и проведение образцового порядка в день первомайского парада и демонстрации»
 медали
 Почётное оружие (Маузер) от Реввоенсовета Республики с надписью «Стойкому защитнику пролетарской революции» (1921)
 Лауреат Ленинской премии (1980, за работу над документальным 20-серийным фильмом «Великая Отечественная»)
 Премия имени М. В. Фрунзе
иностранные
 Орден Белого льва 2-й степени (Чехословакия, 30.04.1970)
 Орден Белого льва «За Победу» 1-й степени (Чехословакия)
 Чехословацкий Военный крест 1939 года
 Орден «За воинскую доблесть» II класса (Польша, 19.12.1968)
 Орден Возрождения Польши IV класса (Польша, 6.10.1973)
 Орден «Крест Грюнвальда» 2-й степени (Польша, 24.04.1946)
 Боевой орден «За заслуги перед народом и Отечеством» в золоте (ГДР)
 Орден Народной Республики Болгария 2-й степени (Болгария, 14.09.1974)
 Орден Сухэ-Батора (Монголия, 20.03.1961)
 Орден Красного Знамени (Монголия, 1939)
 Орден «За боевые заслуги» (Монголия, 6.07.1971)
 Медаль «За Одру, Нису и Балтику» (Польша, 25.06.1946)
 Медаль «Победы и Свободы» (Польша, 9.05.1946)
 Медаль «Братство по оружию» (Польша, 12.10.1988)
 Медаль «Братство по оружию» в золоте (ГДР)
 Медаль «За укрепление дружбы по оружию» I степени (ЧССР)
 Медаль «30 лет Национальной народной армии» (ГДР)
 Медаль «20 лет Болгарской народной армии» (1964)
 Медаль «90 лет со дня рождения Георгия Димитрова" (1974)
 Медаль «100 лет со дня рождения Георгия Димитрова»
 Медаль «40 лет Победы над гитлеровским фашизмом» (Болгария, 1985)
 Медаль «30 лет Победы над милитаристской Японией» (Монголия, 1975)
 Медаль «50 лет Монгольской Народной Армии» (Монголия, 1971)
 Медаль «50 лет Монгольской Народной Революции» (Монголия, 1971)
 Медаль «40 лет Халхин-Гольской Победы» (Монголия, 26.11.1979)
 Медаль «60 лет Вооружённым силам МНР» (Монголия, 29.12.1981)
 Медаль «Китайско-советская дружба» (КНР)
 Медаль «30-я годовщина Революционных Вооруженных сил Кубы» (Куба, 24.11.1986)

Сочинения 
 П. А. Курочкин. Мы сражались на Северо-Западном фронте. // На Северо-Западном фронте. — М.: Наука, 1969.
 Основные вопросы истории Великой Отечественной войны Советского Союза. — М., 1966.
 Современный бой и единоначалие. — М., 1965.
 Об изучении истории военного искусства в современных условиях. // Военно-исторический журнал. — 1961. — № 8. — С.3-12.
 Выдающийся советский полководец (К 80-летию со дня рождения Маршала Советского Союза А. М. Василевского). // Военно-исторический журнал. — 1975. — № 9. — С.60-65.
 Человек воинского долга (К 80-летию со дня рождения генерала армии И. А. Плиева). // Военно-исторический журнал. — 1983. — № 11. — С.90-92

Литература 
 
 
 Соловьев Д. Ю. Все генералы Сталина. — М., 2019. — ISBN 9785532106444. — С.53—55.
 Дунаев П. Страницы большой жизни. // Герои огненных лет. — М.: Московский рабочий, 1980. — С. 562—570.
 Книга Памяти Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. — М.: «Подмосковье», 2016.

См. также 
 Лепельский контрудар

Примечания

Ссылки 
 Павел Алексеевич Курочкин (к 115-летию со дня рождения)

Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Командующие армиями в Великой Отечественной войне
Командующие фронтами в Великой Отечественной войне
Участники Смоленского сражения (1941)
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Преподаватели Военной академии имени М. В. Фрунзе
Преподаватели Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации
Начальники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Почётные граждане Вязьмы
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Командующие 2-м Белорусским фронтом